Mertzig bezeichnet:

 Mertzig, eine Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg

Mertzig ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Mertzig (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler
 Ruth Mertzig (* 1947), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Merzig (Begriffsklärung)